— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Мацуура, Ая (род. 1986) — японская певица.
 Мацуура, Дзюнрокуро (1884—1944) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй японо-китайской войны.
 Мацуура, Коитиро (род. 1937) — генеральный директор ЮНЕСКО (1999—2009).
 Мацуура, Косукэ (род. 1979) — японский автогонщик.
 Мацуура, Макс (род. 1964) — японский музыкальный продюсер.
 Мацуура, Масая (род. 1961) — японский музыкант и геймдизайнер.
 Мацуура, Элинор (род. 1983) — британская актриса.

Топоним 
 Мацуура — японский город в префектуре Нагасаки.
 Китамацуура — полуостров в префектуре Нагасаки.
 Мацуура — река в Японии, в префектуре Сага.